Les lettres LMA peuvent signifier :
 Laboratoire de mécanique et d'acoustique, unité de recherche du CNRS située à Marseille ;
 Laboratoire des matériaux avancés, unité de recherche du CNRS située à Villeurbanne ;
 Leucémie myéloïde aiguë, un cancer de la lignée myéloïde des leucocytes, en médecine ;
 Lille Métropole Athlétisme ;
 Lycée militaire d'Autun ;
 Les Mystères de l'amour, série télévisée française ;
 Lycée militaire d'Aix-en-Provence ;
 Les Monteurs Associés est une association française de chef et assistant monteur du cinéma et de l'audiovisuel ;
 Lycée Maria Assumpta ;
 LaMarcus Aldridge ;
 Localisation mobile avancée, un service de géolocalisation d'urgence disponible sur les smartphones.